Rødovre Floorball Club er en floorballklub fra Rødovre, der er stiftet i 1989. 

Klubben havde sin storhedstid i 2010'erne med fem danske mesterskaber i træk.

Klubben har samlet set vundet Danmarksmesterskabet i floorball for herrer syv gange i sæsonerne 05/06, 08/09, 10/11, 11/12, 12/13, 13/14 og 14/15. Med fire DM-sølv og det samme antal bronzemedaljer er det den mest vindende klub i dansk floorball gennem tiderne.

Ligaherrerne har også vundet Pokalturneringen tre gange i sæsonerne 04/05, 10/11 og 11/12.

I internationalt regi har klubben deltaget i Europa Cup'en for mesterhold og opnåede det bedste resultat for et dansk mesterskabshold i de seneste 20 år ved at blive nr. 5 i 2009.

Rødovre Floorball Club har hold i samtlige senior- og juniorrækker i den officielle Danmarksturnering under Dansk Floorball Union (DaFU). Udover ligaholdet for herrer har klubben også ligadamehold, 2. herrer samt U5/U7, U9, U11/U13, U15 og U17-hold.

Ligaherrer

Placeringer og topscorer grundspil

Eksterne henvisninger 
 Officiel hjemmeside
 Dansk Floorball Union
 EuroFloorball Cup 2009

Floorballklubber fra Danmark
Floorball Club